Contea di Stevens o Stevens County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Stevens (Kansas)
 Contea di Stevens (Minnesota)
 Contea di Stevens (Washington)

Pagine correlate
 Contea di Stephens (Oklahoma)